Gallo může mít více významů:
 gallo (jazyk) – jazyk ze skupiny oïlských jazyků

Příjmení 

 Domenico Gallo (1730–1768/1775) – italský hudební skladatel a houslista
 Igor Gallo (1936–2019) – slovenský spisovatel, básník, publicista a prozaik
 Marián Gallo (1928–2001) – slovenský herec
 Pietro Antonio Gallo (1695/1700–1777) – italský hudební skladatel a pedagog
 Severín Gallo (???–1419) – francouzský řeholník a mučedník
 Vincent Gallo (* 1961) – americký herec, režisér, scenárista a hudebník

Externí odkazy